Montagne es una marca Argentina de indumentaria y equipamiento outdoor fundada en 1972.

Historia y trayectoria 

En 1972 nace Montagne Outdoors: “La primera fábrica argentina de artículos de camping” y da sus primeros pasos en el mundo de la náutica, comercializando mochilas, bolsos y una pequeña línea de camperas.

18 Años más tarde, en 1990, la marca logra consolidarse.

En 2002 Montagne se sigue expandiendo y lanza la primera colección integral de indumentaria para hombres, mujeres y niños.
Pese a la fuerte crisis económica de Argentina, la marca sigue expandiéndose e inaugura su primer local exclusivo ubicado en la calle Florida.

Un año después, en el 2003, Montagne consolida su identidad de marca y amplía su red comercial para llegar a todo Argentina. Ese mismo año Montagne también apuesta a un nuevo sistema de negocios: las franquicias, y abre las puertas de su local en Bahía Blanca Shopping.

En 2007 luego de años de crecimiento continuo y sostenido, Montagne apuesta a más: telas técnicas, desarrollo de nuevos tejidos e incorporación de maquinarias con tecnología de punta fueron la razón del crecimiento de la marca.

En 2008 Montagne crea la comunidad Outdoor más grande del país: COMUNIDAD MONTAGNE. Un espacio común en donde se comparte el interés por la naturaleza, la vida al aire libre y los deportes outdoor.

En 2012 Montagne inaugura el Edificio Corporativo ubicado en el centro de Buenos Aires.

Al año siguiente, 2013, Montagne se sumerge en el mundo del running. En noviembre realiza la primera edición de la Carrera Montagne 5k / 15k. Logrando un lugar destacado en el calendario de carreras de calle.

En el 2014 Montagne lanza su canal de e-commerce. Una manera de llegar a cualquier rincón del país.

En el año 2015 Montagne inaugura su primer centro de logística y distribución. Con más de 2.300 mts2 de superficie de trabajo, el depósito cuenta con espacio para almacenar 240.000 productos doblados, 90.000 camperas y más de 50.000 accesorios de camping.

Logo a través de los años 
El logo de Montagne ha cambiado 6 veces con el pasar de los años.

Significado de su logo 

Las montañas, la naturaleza, los picos nevados y el nombre en sí, tienen su raíz en Turín. Ésta es la ciudad natal del fundador de la marca, y está ubicada dentro de la región de Piamonte, que limita con Francia y comparte, el vocablo "Montagne". El nombre de la marca es un juego de palabras: la traducción del término coincide con montaña/s en francés e italiano.

El perfil del águila que corona las cumbres, hace referencia a la búsqueda de la excelencia, la visión en las alturas.

El "pico", es el resumen perfecto del concepto de la marca: la autosuperación como premisa en armonía y comunión con la naturaleza, el deseo de alcanzar la cima, desafiar los límites y crear nuevos caminos.